Gerald Charles »Gerry« Lowrey, kanadski profesionalni hokejist, * 14. februar 1906, Ottawa, Ontario, Kanada, † 20. oktober 1979.

Lowrey je v ligi NHL prebil 6 sezon. Med drugim je zaigral za moštva Toronto Maple Leafs, Pittsburgh Pirates, Philadelphia Quakers, Chicago Black Hawks in Ottawa Senators. Znan je bil po solidnih igrah tako v obrambi kot v napadu. V svojih amaterskih letih je veljal za enega izmed bolj dovršenih igralcev. Kot profesionalec se je veliko selil, v nobenem moštvu ni ostal dlje kot tri sezone. Njegov brat Fred Lowrey je bil prav tako profesionalni hokejist in je tako kot Gerry nastopil v ligi NHL.

Kariera
Lowrey se je rodil v Ottawi, Ontario, kjer je obiskoval Univerzo in istočasno igral za univerzitetno moštvo. Zatem se je preselil v članske amaterske vode, v sezonah 1922/23 in 1923/24 je nastopal za NOHA moštvi Iroquis Falls Papermakers in North Bay Trappers. Kariero je nadaljeval v ligi OHA, kjer je zaigral za ekipi London AAA in London Ravens. Leta 1926 je postal profesionalec, pridružil se je vrstam CPHL kluba London Panthers. Po koncu prve sezone v Londonu mu je uspel preboj v ligo NHL, v kateri je nastopil za Toronto Maple Leafse. Zanje je igral le del sezone 1927/28, saj se je sredi sezone preselil v nižjeligaša Toronto Falcons. Naslednjo sezono je vnovič začel pri Maple Leafsih, a nato sredi sezone prestopil v drug NHL klub, Pittsburgh Pirates. V Pittsburghu je ostal sezono in pol, v obeh sezonah se z moštvom ni uvrstil v končnico.

Po selitvi kluba v Filadelfijo je zanj nastopil tudi pod novim imenom Philadelphia Quakers. Po razpadu kluba je okrepil moštvo Chicago Black Hawks, v katerem pa ni ostal dolgo. V naslednji sezoni, 1932/33, je po krajšem postanku v ligi American Hockey Association v ligi NHL nastopil še za svoj peti klub, Ottawa Senators. Tudi v Ottawi se ni obdržal in senatorjem pomagal le na sedmih tekmah, sezono je namreč zaključil v Can-Am ekipi Quebec Castors. V moštvu je nato ostal celotno sezono 1933/34 in polovico sezone 1934/35, drugo polovico je nastopal za konkurenčnega Can-Am ligaša Providence Reds, za katerega je nato igral še v sezonah 1935/36 in 1936/37. Po sezoni premora je v sezoni 1938/39 znova obul drsalke in v članski amaterski ligi Ottawa City Hockey League zaigral za moštvo Hull Volants. Potem ko je naslednjo sezono prebil v moštvu Ottawa Camerons, je kariero končal po dveh sezonah v še enem OCHL moštvu, Ottawa Montagnards.

Pregled kariere

|-
| Univerza v Ottawi
| OCHL
| 21/22
|
| 12
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Iroquis Falls Papermakers
| NOHA
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| North Bay Trappers
| NOHA
| 23/24
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|
| 5
| 9
| 0
| 9
| 
| 0
|-
| London AAA
| OHA-Sr.
| 24/25
|
| 18
| 14
| 6
| 20
|
| 24
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| London Ravens
| OHA-Sr.
| 25/26
|
| 19
| 18
| 7
| 25
|
| 23
|
| 2
| 4
| 1
| 5
| 
| 0
|-
| London Ravens
| Allanov pokal
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|-
| London Panthers
| Can-Pro
| 26/27
|
| 30
| 7
| 2
| 9
|
| 27
|
| 4
| 5
| 1
| 6
| 
| 15
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 27/28
|
| 25
| 6
| 5
| 11
|
| 29
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Falcons
| Can-Pro
| 27/28
|
| 19
| 10
| 4
| 14
|
| 57
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 28/29
|
| 32
| 3
| 11
| 14
|
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 12
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 44
| 16
| 14
| 30
|
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 43
| 13
| 14
| 27
|
| 27
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 8
| 3
| 11
|
| 32
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| St. Paul / Tulsa
| AHA
| 32/33
|
| 14
| 6
| 1
| 7
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 32/33
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Quebec Castors
| Can-Am
| 32/33
|
| 26
| 12
| 14
| 26
|
| 43
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Quebec Castors
| Can-Am
| 33/34
|
| 40
| 11
| 17
| 28
|
| 30
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Quebec Castors
| Can-Am
| 34/35
|
| 31
| 13
| 10
| 23
|
| 30
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 34/35
|
| 19
| 7
| 13
| 20
|
| 19
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 35/36
|
| 45
| 5
| 14
| 19
|
| 26
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Providence Reds
| IAHL
| 36/37
|
| 40
| 3
| 16
| 19
|
| 17
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
|
|
| 37/38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hull Volants
| OCHL
| 38/39
|
| 5
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|
| 9
| 8
| 4
| 12
| 
| 8
|-
| Hull Volants
| Allanov pokal
| 38/39
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| 
| 7
|-
| Ottawa Camerons
| OCHL
| 39/40
|
| 15
| 13
| 8
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Montagnards
| OCHL
| 40/41
|
| 18
| 5
| 9
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Montagnards
| OCHL
| 41/42
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 569
| bgcolor="#7FFF00" | 178
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 486
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Glej tudi
Fred Lowrey

Zunanje povezave

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti Univerze v Ottawi
Hokejisti Iroquis Falls Papermakers
Hokejisti North Bay Trappers
Hokejisti London AAA
Hokejisti London Ravens
Hokejisti London Panthers
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Toronto Ravinas
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti St. Paul Greyhounds
Hokejisti Tulsa Oilers
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Quebec Castors
Hokejisti Providence Reds
Hokejisti Hull Volants
Hokejisti Ottawa Camerons
Hokejisti Ottawa Montagnards